Milner är ett engelskt efternamn. Det betyder mjölnare, och som burits av bland andra:

 Alfred Milner, 1:e viscount Milner
 Cecil Milner
 James Milner
 John Nun Milner
 Jurij Milner, rysk entreprenör och fysiker

Se även 

 Celena Mondie-Milner
 Thomas Milner Gibson
 Miller (efternamn)
 Möller
 Müller

Engelska efternamn
Efternamn som syftar på yrken